Okuni steht für:

 (7769) Okuni, ein Asteroid des Hauptgürtels

Ōkuni ist der Familienname folgender Personen:

 Ōkuni Takamasa (1793–1871), japanischer Gelehrter
 Tomimaru Ōkuni (* 1931), japanischer Amateurastronom